

Geografia
Italia
 Solanas – frazione di Sinnai in provincia di Cagliari
 Solanas – frazione di Cabras in provincia di Oristano

Persone
 Fernando E. Solanas – regista argentino
 Valerie Solanas – scrittrice e femminista radicale statunitense